Flash Gordon peut faire référence à :

 Flash Gordon, un personnage principal d'un comic strip de science-fiction américain ;
 Flash Gordon, un album du groupe Queen ;
 Le lanceur de baseball Tom Gordon est parfois surnommé Flash Gordon.

Cinéma 

 Flash Gordon, un film de science-fiction de 1980 ;
 Flash Gordon, un film de science fiction de 1936.

Série télévisée 

 Flash Gordon, une série télévisée de science-fiction américaine de 1954 ;
 Les Nouvelles Aventures de Flash Gordon, une série télévisée d'animation américaine de 1979 ;
 Flash Gordon, une série télévisée d'animation française de 1996 ;
 Flash Gordon, une série télévisée de science-fiction américano-canadienne de 2007.

Homonymie de titre